Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Daniel Brands (ultimo turno)
  Victor Hănescu (ultimo turno)
  Łukasz Kubot (ultimo turno)
  Kenny de Schepper (primo turno)

 Serhij Stachovs'kyj (qualificato)
 Peter Gojowczyk (primo turno, ritirato)
 Michaël Llodra (ritirato)
 Jan Hájek (primo turno)

Qualificati

  Paul-Henri Mathieu
  Serhij Stachovs'kyj

  Michael Berrer
<li>  Dominic Thiem

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2014
ATP World Tour 2014